Будагово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Будагово — агрогородок в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Будагово — село в Тулунском районе Иркутской области.